Hormographis är ett släkte av svampar. Hormographis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hormographis